Раздо́льненский райо́н (, ; до 1944 года — Ак-Шейхский район; ) — район в Крыму (согласно административному делению России, фактически контролирующей спорную территорию Крыма, является частью Республики Крым; согласно административному делению Украины — в составе Автономной Республики Крым).

Расположен в степи на северо-западе республики на побережье Каркинитского залива.

Административный центр района — пгт Раздольное.

География 
Район расположен в степной зоне, в пределах Северо-Крымской низменности. Климат умеренно-теплый, с жарким засушливым летом и мягкой влажной зимой. Число часов солнечного сияния в год — свыше 2300.

Почвы красно-коричневые и южные чернозёмы. Вокруг райцентра на десятки километров протянулись лесозащитные полосы. В них акация чередуется с японской софорой, абрикосами, разнообразными кустарниками.

Естественно-ресурсный потенциал: залежи лечебных грязей Бакальского озера, сероводородные источники, климат и почвы, пригодные для выращивания зерновых, овощных и бахчевых культур, а также для развития виноградарства и садоводства.

Раздольненський район — курортная зона, в пределах которой находятся 2 зоны отдыха: «Стерегущее» и «Портовое».

На территории Бакальской косы и Бакальского озера расположен региональный ландшафтный парк «Бакальская коса», созданный в 1999 году.

Частью района являются Лебяжьи острова, расположенные поблизости к побережью, которые вместе с прилегающей акваторией входят в объект ПЗФ — одноименный филиал Крымского природного заповедника, созданный в 1949 году

История 
В январе 1935 года из части Евпаторийского района был образован Ак-Шейхский район.

В декабре 1944 года после депортации крымских народов он был переименован в Раздольненский район.

В 1963 году район был упразднён: его территория вошла в Черноморский район. 12 января 1965 года Раздольненский район был восстановлен. Тогда же в его состав вошёл пгт Новосёловское.

17 июля 2020 года года парламент Украины, не признающей осуществлённое в 2014 году присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о новой сети районов в стране, которым предполагается включить Раздольненский район в состав Красноперекопского (который украинские власти рассчитывают переименовать в Перекопский), однако решение не вступает в силу до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Население 

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения района составила 30633 человека (100,0 % из которых — сельское).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения района составила 34057 постоянных жителей и 34253 человек наличного населения, на 1 июля 2014 года — 34071 постоянный житель (в том числе 10637 городских (31,2 %) и 23434 сельских) и 34267 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

Национальный состав в населённых пунктах Раздольненского района на 2014 год:

Административно-муниципальное устройство 
Раздольненский район как муниципальное образование со статусом муниципального района в составе Республики Крым РФ с 2014 года включает 12 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

 Берёзовское
 Ботаническое
 Зиминское
 Ковыльновское
 Кукушкинское
 Новосёловское
 Раздольненское
 Ручьёвское
 Серебрянское
 Славновское
 Славянское
 Чернышёвское.

До 2014 года они составляли одноимённые местные советы: 2 поселковых совета и 10 сельских советов в рамках административного деления АР Крым в составе Украины (до 1991 года — Крымской области УССР в составе СССР).

Населённые пункты 
В состав Раздольненского района входит 41 населённый пункт, в том числе: 2 посёлка городского типа (Раздольное и Новосёловское) и 39 сёл, при этом с 2014 года все посёлки городского типа (пгт) Республики Крым отнесены к сельским населённым пунктам:

Символика 
 Флаг

Решением сессии Раздольненского района № 496-5/09 от 06 июля 2009 г. утверждено положение о содержании, описании и порядке использования символики Раздольненского района, согласно которому на флаге района прямоугольное полотнище с соотношением ширины и длины как 2:3, состоящее из синей и зелёной горизонтальных полос шириной соответственно 3/4 и 1/4 ширины флага. В нижней части синей полосы три белые волнистые полосы шириной: две верхние — 1/40, а нижняя — 1/20 ширины флага. В центре синей полосы белый плывущий к древку лебедь высотой 2/5 ширины флага, в центре зелёной полосы 6 собранных по 3 и скрещенных желтых колосьев.. После произошедшего в феврале—марте 2014 года присоединения Крыма к Российской Федерации решением Раздольненского районного Совета от 24 января 2017 года № 633-1/17 утверждён новый флаг района:
Прямоугольное полотнище с соотношением ширины и длины 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос синего и зелёного цветов, составляющих соответственно 3/4 и 1/4 ширины флага. В нижней части синей полосы — три белые волнистые полосы шириной: две верхние — 1/40, а нижняя — 1/20 ширины флага. В центре синей полосы — белый, с красным клювом и черными надглазья, плывущий к древку лебедь высотой 2/5 ширины флага, в центре зелёной полосы — цветок подсолнечника, из-за которого выходят по три веерообразно в каждую стороны шесть головок пшеничных колосьев — все жёлтого цвета.
 Герб

Решением сессии Раздольненского района № 495-5/09 от 6 июля 2009 г. утверждено положение о содержании, описании и порядке использования символики Раздольненского района, согласно которому на гербе района в синем поле серебряный плывущий лебедь над тройным серебряным волнистым поясом (нижний в два раза шире верхних). В основании щита 6 собранных по 3 и скрещенных золотых колосьев. Вверху щит украшен белой лентой, на которой синими буквами написано название района.. После произошедшего в феврале—марте 2014 года присоединения Крыма к Российской Федерации решением Раздольненского районного Совета от 24 января 2017 года № 633-1/17 утверждён новый герб района:
В лазоревом поле с зелёной волнистой, окаймленной серебром оконечностью, обременной золотым соцветием подсолнечника, из-за которого расходятся по три веерообразно в стороны шесть золотых головок пшеничных колосьев, серебряный плывущий лебедь с червленым клювом и черными надглазъями, сопровождаемый внизу двумя тонкими серебряными волнистыми поясами.

Экономика 
Основное направление хозяйства района — производство и переработка сельскохозяйственной продукции. По состоянию на 1 января 2001 в районе функционировали: 21 сельскохозяйственный кооператив, 65 фермерских хозяйств, 3 промышленных перерабатывающих предприятия (маслобойный, рыбохозяйственный и винодельческий заводы), хлебокомбинат. Зарегистрировано 86 предприятий малого и среднего бизнеса. В Раздольненском и Черноморском районах находится Глебовское подземное хранилище газа Глебовское газоконденсатного месторождения.

Социальная сфера 
В районе действуют 20 общеобразовательных школ, 1 внешкольное учреждение; 2 больницы, 4 амбулатории, 27 фельдшерско-акушерских пункта, 16 курортно-рекреационных предприятия, в том числе 3 детских оздоровительных учреждения; 33 клубные учреждения, 25 библиотек, 3 музыкальных школы, художественные коллективы: заслуженный народный ансамбль песни и танца «Славноцвет», детский образцовый хор «Славновские колоски», заслуженный народный хор украинской песни «Господыня», образцовый ансамбль «Саратовские гармоники», образцовый хореографический ансамбль «Радость», народный инструментальный ансамбль «Рондо», краеведческий музей; 2 парка культуры и отдыха. В районе зарегистрированы 14 религиозных общин, в том числе: 9 — УПЦ (МП), 1 — евангельских христиан-баптистов, 6 — мусульманских.

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Раздольненского района

Примечания